Seznam naselij v Sloveniji, imena na T.

Seznam

Viri
 

T